Бореальный язык (borealis, то есть северный; от  — Север; от Борей – в древнегреческой мифологии бог северного ветра; в данном случае применительно к Северному полушарию) — термин лингвиста Н. Д. Андреева, характеризующий состояние ряда языков времён мезолита Европы. Бореальным называют гипотетический праязык, от которого происходят индоевропейские, уральские и алтайские языки (таким образом, объединяемые в макросемью), либо древний языковой союз, обусловивший сходство базовой лексики и синтаксиса этих языковых семей. Гипотезу Н. Д. Андреева не следует путать с теорией борейских языков С. А. Старостина, которая предполагает единство более широкой группы языков. Теория Андреева изложена в его монографии «Раннеиндоевропейский праязык» (Л., 1986) и ряде статей (смотри библиографию). Развита на археологических материалах в работах Н. А. Николаевой и В. А. Сафронова.

Словарь бореального языка 
Н. Д. Андреев составил словарь из 203 бореальных корневых биконсонантных слов (Андреев, 1988, с. 3; Андреев, 1986) путём соотнесения раннеиндоевропейских «корневых слов с засвидетельствованными лексемами уральских и алтайских языков». Он датировал бореальную эпоху «концом верхнего плейстоцена на геологической шкале и концом верхнего палеолита на исторической линии общественного развития».

Климат в зоне прародины евразийцев был холодный с долгими зимами и жестокими метелями, сулящими смертельный исход. Это отразили и базовые понятия борейцев.

П.1 «Зима», «снежное время»
П.2 «холод», «стужа»
П.3 «лёд»
П.4 «иней», «тонкий лед»
П.5 «ледяная корка»
П.6 «скользить по льду», «снегу»
П.7 «метель», «холодный», «одеваться»
П.8 «пурга», «холодный ветер», «дуть воя»
П.9 «ветер», «дуть», «северный»
П.10 «замерзать», «окоченевать»
(Андреев, 1986, с. 41, № 71; с. 14, № 34; Андреев 1988, с. 5, 7 — 8; Андреев, 1993; с. 17, 38; Андреев 1996, с. 14).

Как специальных понятий лета и осени в репертуаре евразийского словарного фонда — вероятнее всего — не было (Андреев, 1993, с. 38). Неизвестны слова, обозначающие весну, но вероятно весна находит отражение в слове П. 11 «оживать после зимней спячки», в слове П. 12 «распускающие почки деревья и кусты», П. 13 «таять» (Андреев, 1993, с. 276). Лето как время года отразил лишь один корень К — N., означающим несколько современных понятий П. 14 «засуха», «мучимый жаждой», «суховей» (Андреев, 1993, с. 43).

Праязык 
Прабореальский:

Археологическая привязка бореального языка 
Н. А. Николаева и В. А. Сафронов связывают феномен бореального языка с развитием свидерской археологической культуры и близких ей культур. Обособление праиндоевропейской ветви авторы связывают с миграцией от Прикарпатья в Анатолию в 10—9-м  тысячелетиях до н. э.

Оценка теории 
Теория Н. Д. Андреева получила неоднозначную оценку в среде лингвистов: А. Мартине рассматривал работу советского лингвиста в качестве новаторской; по мнению , бореальная теория полезна для познания предыстории сатемной группы индоевропейцев и возможно сближение ряда положений этой теории с курганной гипотезой М. Гимбутас; О. Н. Трубачёв отметил прогресс в исследованиях формальной структуры индоевропейского корня, и что Н. Д. Андреев показал раннеиндоевропейское состояние с двухсогласными корневыми словами; В. П. Нерознак назвал теорию бореального языка «фантастической», особенно с точки зрения реконструкции семантики («бормотать+бормотать=баба»).

См. также 
 Индо-уральская гипотеза
 Ностратические языки
 Борейские языки

Примечания

Литература 
 Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. Л., 1986.
 Андреев Н. Д. Гипотеза о бореальном праязыке // Проблематика взаимодействия языковых уровней. Лингвистические исследования 1988. Л., 1988.
 Андреев Н. Д. Семантическое поле погоды / времени в бореальном праязыке // Функциональное описание языковых явлений. * Лингвистические исследования. 1991. СПб., 1993. С. 16 — 28.
 Андреев Н. Д. Элементы бореального корнеслова, связанные с семантикой приближенного ориентирования по странам света // Функциональное описание языковых явлений. Лингвистические исследования 1991. СПб., 1993. С. 29 — 48.
 Андреев Н. Д. Прикарпатье — общая прародина трёх праязыков: бореального, индоевропейского, славянского // Лексикология, лексикография, грамматика. Лингвистические исследования. 1995. СПб., 1996. С. 3 — 19.

Ссылки 
 Антонов А. Тезисы к теории возникновения языка и развития языков
 Нерознак В. П. Праязык: реконструкт или реальность?
 Сафронов В. А. Индоевропейские прародины

Праязыки
Мезолит